McPeak ist der Familienname folgender Personen:

 Bill McPeak (1926–1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Holly McPeak (* 1969), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Merrill McPeak (* 1936), US-amerikanischer General der US Air Force
 Sandy McPeak (1936–1997), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Peak (Begriffsklärung)